El acrónimo IC puede referirse a:
 Insuficiencia cardíaca, medicina.
Catálogo Índice, índice de objetos astronómicos.
Circuito integrado.
Intervalo de confianza en estadística, matemáticas.
Código ISO para las Islas Canarias.
Ingreso Ciudadano o Renta básica universal.
Instituto Cajal, Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.
Instituto Cervantes, institución pública de España para la promoción y difusión en el mundo de la lengua española y su cultura.
Intercity, un tipo de tren.
Itinerario Complementario, una clasificación asignada a las carreteras de Portugal.
Islas Canarias Refiriéndose al archipiélago Español que se encuentra en el Océano Atlántico con bandera vertical blanco, azul y amarillo.

También puede referirse a los siguientes partidos políticos:
Izquierda Cristiana, partido político chileno (1971-2013).
Izquierda Ciudadana, partido político chileno (2013-).
Iniciativa per Catalunya, partido político español.
Iniciativa Comunista, partido político español.

Siglas